Eisingen ist ein Gemeindename:
 Eisingen (Baden), Gemeinde im Enzkreis in Baden-Württemberg
 Eisingen (Bayern), Gemeinde im Landkreis Würzburg in Bayern